Martín kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Martín (ö), 
 Martín (udde), 

Robotskapade Antarktisförgreningar